Big Star kan syfta på:

Big Star (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
Big Star (sydkoreansk musikgrupp) – en sydkoreansk musikgrupp
Big Star (travhäst) – en travhäst